Морозов-Поплевин, Василий Григорьевич (ум. 1538) — русский государственный и военный деятель.
 Морозов-Поплевин, Владимир Васильевич (ум. 1564) — русский военный и государственный деятель.
 Морозов-Поплевин, Григорий Васильевич (ум. 1556) — русский военный и государственный деятель.
 
 Морозов-Поплевин, Михаил Яковлевич (ум. 1573) — русский военный и государственный деятель, дипломат, воевода, окольничий и боярин.
 Морозов-Поплевин, Пётр Васильевич (ум. 1580) — русский военный и государственный деятель.
 Морозов-Поплевин, Семён Иванович  (ум. 1556) — окольничий.
 Морозов-Поплевин, Яков Григорьевич (ум. 1538) — русский военный и государственный деятель.